Nagy Boldizsár (1738–1821) székesfehérvári kanonok
 Nagy Boldizsár (1822–1892) honvédhadnagy
 Nagy Boldizsár (1953) jogász
Nagy M. Boldizsár (1983) kritikus